Валентин Александрович Корякин (15 ноября 1933, Тальменка, Алтайский край) — советский и молдавский художник, график, акварелист.

Биография 
Любовь к искусству унаследовал от своего деда, который благодаря природным способностям и самообразованию расписывал деревянные церкви в Сибири.

Детство художника проходит в Средней Азии, в 1949 году он переезжает в Кишинёв. Здесь, в 1958 г. он оканчивает Республиканское художественное училище им. Репина, а в 1966 — Белорусский государственный театрально-художественный институт в г. Минске. Дипломная работа — художественное оформление баллад В.Александри — получила высокую оценку художника И. Т. Богдеско. Участник художественных выставок с 1966 года.

Член Союза художников СССР с 1969 года, участник всесоюзных и международных пленэров на Дальнем Востоке (Камчатка, Сахалин, Курильские острова — 1971, 1978), в Средней Азии (1972, 1988), на Крайнем Севере (Кольский полуостров — 1975, 1981), в Крыму (1974), Румынии (1976,1992,1997), Польше (1979), Венгрии (1985), Болгарии (1985, 1994). Его произведения экспонировались на выставках советского и молдавского искусства в странах: Румыния (1976), Польша (1979), Конго, Швейцария (1981), Финляндия(1981, 1987), Австрия (1982, 1990), Дамаск (1983), Дания (1985), Ирак (1986), Франция, Чехословакия, Монголия, Гана (1987), Болгария (1987, 1994), Португалия, Кипр, Германия (1988).

С 1966 года ведёт преподавательскую деятельность в художественных учебных заведениях Кишинёва, а в Молдавском государственном институте искусств — с момента образования художественного факультета в 1984 году. В 1997 году художнику было присвоено звание Заслуженного деятеля искусств Республики Молдова.

Библиография 
 Графики Советской Молдавии, Москва, Советский художник, 1981, стр. 65;
 Современная советская акварель, Москва, Советский художник, 1984, стр. 114;
 Литература ши Арта Молдовей, Кишинэу, 1985, том I, стр. 330;
 VII Таллинское триеннале графики, 1986;
 Г. Сквиренко, «Странник с рюкзаком и мольбертом», Независимая Молдова, 7 ноября 1996 года;
 Р. Петрашишина, Материал для Всемирной энциклопедии искусств (г. Лейпциг, Германия).

Ссылки 
 http://mtc.md/~coreachin/Valentin_Coreachin.html
 https://web.archive.org/web/20100108203915/http://www.nm.md/daily/article/2003/12/02/0701.html

Художники Молдавии